Dortmunder bezeichnet

 die Bewohner der Stadt Dortmund
 eine Biersorte, siehe Dortmunder Export
 den Typ eines Motorgüterschiffs Dortmund-Ems-Kanal-Schiff